Музе́й С. А. Есенина — музеи, посвящённые жизни и деятельности поэта Сергея Александровича Есенина.

Россия 

 Государственный музей-заповедник С. А. Есенина — музейный комплекс Константиново Рязанской области на живописном берегу Оки, включающий не только дом родителей Есенина, где он родился, но и множество построек его родной деревни.
 Московский государственный музей С. А. Есенина — в Москве, в Большом Строченовском переулке (Замоскворечье). Имеет два предназначенных для выставок филиала дальше от центра города. 
 Музей Сергея Есенина (Ташкент) — музей поэта в городе Ташкенте, Узбекистан.
 Общественный музей С. А. Есенина — небольшой камерный есенинский музей в городе Воронеж.

Музеи Сергея Есенина